Михаил Владимирович Мееров (1911—2004) — , лауреат премии имени А. А. Андронова (1977).

Биография 
Михаил (Мендл) Мееров родился в 1911 году на Украине.

В 1938 году окончил Харьковский электротехнический институт.

С 1946 по 1991 годы — работа в Институте автоматики и телемеханики АН СССР (сейчас это — ИПУ РАН) сначала в должности старшего научного сотрудника, а с 1962 года — заведующего лабораторией № 19 многосвязных систем управления.

В 1947 году — защита докторской диссертации, тема: «Системы автоматического регулирования, устойчивые при сколь угодно малой статической ошибке, и следящие системы, устойчивые при сколь угодно малой динамической ошибке».

Автор порядка 200 научных статей и 12 монографий.

С начала 60-х годов вел преподавательскую деятельность в должности профессора Московского института нефтехимической и газовой промышленности, руководил кафедрой «Автоматика и телемеханика».

Умер в 2004 году.

Жена — Сара Юдковна Токарская (1923—2008).

Научная деятельность 
Для его научных работ характерно сочетание ясности рассмотрения физических процессов и строгости используемых им современных математических методов, стремление к максимальному использованию особенностей внутренних структурных связей многосвязных объектов для создания высококачественных систем регулирования. Одним из основных приложений предложенных им идей было создание оптимальных систем регулирования нефтеотдачи.

В пионерских работах М. В. Меерова и его сотрудников были впервые разработаны методы, определяющие режимы работы скважин, максимизирующие суммарную добычу нефти при соблюдении технико-экономических ограничений.

Из библиографии 
 Исследования по теории многосвязных систем : [Сб. статей] / Ин-т пробл. управления(автоматики и телемеханики); [Отв. ред. Б. Н. Петров, М. В. Мееров]. - М. : Наука, 1982. - 151 с.

Награды 
Премия имени А. А. Андронова (1977) — за цикл работ по структурному синтезу систем управления и новым принципам построения многосвязных систем

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Выпускники Харьковского политехнического института
Преподаватели Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина
Лауреаты премии имени А. А. Андронова
Сотрудники ИПУ РАН